Craig Billington (né le 11 septembre 1966 à London dans la province de l'Ontario au Canada) est un joueur professionnel canadien de hockey sur glace. Il évoluait au poste de gardien de but.

Biographie

Carrière de joueur 
Issu des Bulls de Belleville de la Ligue de hockey de l'Ontario, Craig Billington est repêché en  par les Devils du New Jersey lors du repêchage d'entrée de 1984 dans la Ligue nationale de hockey. Il débute professionnellement en 1985-1986 dans la LNH avec les Devils. Il joue également dans la Ligue américaine de hockey avec les Mariners du Maine et les Devils d'Utica, des équipes affiliés aux Devils.

Dans la LNH, il a pris part à plus de 300 matchs en jouant pour les Devils, les Sénateurs d'Ottawa, les Bruins de Boston, l'Avalanche du Colorado et les Capitals de Washington. En 1993, il a participé au Match des étoiles de la LNH, qui met en vedette les meilleurs joueurs de la ligue. Il met un terme à sa carrière en janvier 2003.

Il a représenté le Canada sur la scène internationale. Il a pris part au championnat du monde junior en 1985 et 1986. En tant que senior, il a pris part au championnat du monde en 1991.

Après-carrière 
Après avoir mis fin à sa carrière, il rejoint l'Avalanche du Colorado en 2003 en étant nommé directeur du développement des joueurs. En 2009, il devient vice-président des opérations hockey puis en 2013, il est promu à un titre de directeur général adjoint.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

En club 

| 1982-1983 || Thayer Academy ||  || 23 ||  ||  ||  ||  || 76 || 3,41 || 0 || 0 ||  || - || - || - || - || - || - || - || - || -
|-
| 1983-1984 || Bulls de Belleville || OHL || 44 || 20 || 19 || 0 ||  || 162 || 4,16 || 0 || 1 || 7 || 1 || 0 || 0 || 30 || 3 || 6 ||  || 0 || 0
|-
| 1984-1985 || Bulls de Belleville || OHL || 47 || 26 || 19 || 0 ||  || 180 || 4,25 || 0 || 1 || 2 || 14 || 7 || 5 || 761 || 47 || 3,71 ||  || 1 || 2
|-
| 1985-1986 || Bulls de Belleville || OHL || 3 || 2 || 1 || 0 || 180 || 11 || 3,67 || 0 || 0 || 0 || 20 || 9 || 6 || 1133 || 68 || 3,6 ||  || 0 || 2
|-
| 1985-1986 || Devils du New Jersey || LNH || 18 || 4 || 9 || 1 || 899 || 77 || 5,14 || 84 || 0 || 0 || - || - || - || - || - || - || - || - || -
|-
| 1986-1987 || Devils du New Jersey || LNH || 22 || 4 || 13 || 2 ||  || 89 || 4,82 || 84,4 || 0 || 12 || - || - || - || - || - || - || - || - || -
|-
| 1986-1987 || Mariners du Maine || LAH || 20 || 9 || 8 || 2 ||  || 70 || 3,65 || 0 || 0 || 4 || - || - || - || - || - || - || - || - || -
|-
| 1987-1988 || Devils d'Utica || LAH || 59 || 22 || 27 || 8 ||  || 208 || 3,67 || 0 || 1 || 19 || - || - || - || - || - || - || - || - || -
|-
| 1988-1989 || Devils du New Jersey || LNH || 3 || 1 || 1 || 0 || 140 || 11 || 4,73 || 83,1 || 0 || 0 || - || - || - || - || - || - || - || - || -
|-
| 1988-1989 || Devils d'Utica || LAH || 41 || 17 || 18 || 6 ||  || 150 || 3,7 || 0 || 2 || 10 || 4 || 1 || 3 || 220 || 18 || 4,91 ||  || 0 || 2
|-
| 1989-1990 || Devils d'Utica || LAH || 38 || 20 || 13 || 1 ||  || 138 || 3,97 || 0 || 0 || 6 || - || - || - || - || - || - || - || - || -
|-
| 1991-1992 || Devils du New Jersey || LNH || 26 || 13 || 7 || 1 ||  || 69 || 3,04 || 89,2 || 2 || 2 || - || - || - || - || - || - || - || - || -
|-
| 1992-1993 || Devils du New Jersey || LNH || 42 || 21 || 16 || 4 ||  || 146 || 3,67 || 87,6 || 2 || 8 || 2 || 0 || 1 || 78 || 5 || 3,83 || 87,2 || 0 || 0
|-
| 1993-1994 || Sénateurs d'Ottawa || LNH || 63 || 11 || 41 || 4 ||  || 254 || 4,59 || 85,9 || 0 || 8 || - || - || - || - || - || - || - || - || -
|-
| 1994-1995 || Sénateurs d'Ottawa || LNH || 9 || 0 || 6 || 2 || 472 || 32 || 4,06 || 86,7 || 0 || 2 || - || - || - || - || - || - || - || - || -
|-
| 1994-1995 || Bruins de Boston || LNH || 8 || 5 || 1 || 0 || 373 || 19 || 3,05 || 86,4 || 0 || 2 || 1 || 0 || 0 || 25 || 1 || 2,4 || 90 || 0 || 0
|-
| 1995-1996 || Bruins de Boston || LNH || 27 || 10 || 13 || 3 ||  || 79 || 3,44 || 86,7 || 1 || 2 || 1 || 0 || 1 || 60 || 6 || 6 || 78,6 || 0 || 0
|-
| 1996-1997 || Avalanche du Colorado || LNH || 23 || 11 || 8 || 2 ||  || 53 || 2,65 || 90,9 || 1 || 2 || 1 || 0 || 0 || 20 || 1 || 3 || 92,3 || 0 || 0
|-
| 1997-1998 || Avalanche du Colorado || LNH || 23 || 8 || 7 || 4 ||  || 45 || 2,32 || 92,3 || 1 || 2 || 1 || 0 || 0 || 1 || 0 || 0 ||  || 0 || 0
|-
| 1998-1999 || Avalanche du Colorado || LNH || 21 || 11 || 8 || 1 ||  || 52 || 2,87 || 89,4 || 0 || 2 || 1 || 0 || 0 || 9 || 1 || 6,68 || 83,3 || 0 || 0
|-
| 1999-2000 || Capitals de Washington || LNH || 13 || 3 || 6 || 1 || 611 || 28 || 2,75 || 91 || 2 || 0 || 1 || 0 || 0 || 20 || 1 || 3 || 83,3 || 0 || 0
|-
| 2000-2001 || Capitals de Washington || LNH || 12 || 3 || 5 || 2 || 660 || 27 || 2,45 || 91,5 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 ||  || 0 || 0
|-
| 2001-2002 || Capitals de Washington || LNH || 17 || 4 || 5 || 3 || 710 || 36 || 3,04 || 87,8 || 0 || 0 || - || - || - || - || - || - || - || - || -
|-
| 2002-2003 || Capitals de Washington || LNH || 5 || 1 || 3 || 1 || 217 || 17 || 4,7 || 82,3 || 0 || 0 || - || - || - || - || - || - || - || - || -

| 332 || 110 || 149 || 31 ||  ||  || 3,63 || 87,9 || 9 || 42 || 8 || 0 || 2 || 213 || 15 || 4,23 ||  || 0 || 0

En équipe nationale 

|-
| 1985 ||  || Championnat du monde junior || 5 || 3 || 0 || 2 || 300 || 13 || 2,6 ||  || 1 ||  || 
|-
| 1986 ||  || Championnat du monde junior || 5 || 4 || 1 || 0 || 300 || 14 || 2,8 ||  || 0 ||  || 
|-
| 1991 ||  || Championnat du monde || 3 || 0 || 0 || 1 || 46 || 3 || 3,91 ||  || 0 ||  ||

Trophées et honneurs personnels 
1984-1985 :
nommé dans la première équipe d'étoiles de la LHO.
remporte le trophée Bobby-Smith du joueur étudiant qui combine des résultats académiques et un niveau de jeu élevé.
1992-1993 : participe au  Match des étoiles de la LNH.

Références 

Naissance en septembre 1966
Naissance à London (Ontario)
Joueur international canadien de hockey sur glace
Gardien de but de hockey sur glace
Dirigeant canadien de hockey sur glace
Joueur des Bulls de Belleville
Choix de repêchage des Devils du New Jersey
Joueur des Devils du New Jersey
Joueur des Mariners du Maine (1977-1987)
Joueur des Devils d'Utica
Joueur des Sénateurs d'Ottawa
Joueur des Bruins de Boston
Joueur de l'Avalanche du Colorado
Joueur des Capitals de Washington
Joueur d'un Match des étoiles de la Ligue nationale de hockey